

Događaji

Rođenja

Smrti  
 Kineski kralj dinastije Chou An Zhou (Ji Jiao Anwang)